Roi de la Basoche (franz. König der Basoche) ist:

 der Titel eines Romans von Pierre Zaccone
 der ehemalige Titel des Oberhaupts der französischen Gilde der Bazoche